
Шаблон поиска () — метод описания поискового запроса с использованием метасимволов (символов-джокеров).

Шаблоны в командных оболочках 

Чаще всего употребляются два символа — для замены любой строки символов звёздочка (*) и для замены любого одиночного символа знак вопроса (?).

При этом * может означать и пустую строку (отсутствие символов). Так например, одиноко стоящая звезда — это шаблон, к которому подходят все файлы каталогов, в которых осуществляется поиск по данному шаблону. Использование шаблона *.html позволит выделить все html-файлы, а шаблона my*.odt — файлы начинающиеся с «my» и оканчивающиеся на «.odt». Шаблон *2010* определяет все файлы, в именах которых присутствует группа символов 2010.

Знаком вопроса (?) в шаблоне обозначают любой одиночный символ. Например, под шаблон otchet.??? подойдут файлы имеющие любое расширение из трех букв, но начинающиеся именно так, как задано в шаблоне. Вариант записи descrip?ion.pdf найдет файлы с заданными именем, но вместо знака вопроса может быть любой символ (например, s или t). Очевидно, что задание шаблонов с помощью знака вопроса используется реже, чем использование звездочки.

Предусмотрены и более сложные правила записи шаблонов. Так, использование
квадратных скобок ([ ]) со списком возможных значений позволяет осуществлять более гибкий поиск файлов. Пусть требуется найти все файлы, имена которых начинаются с буквы m, при этом требуется не учитывать регистр. Тогда шаблон будет выглядеть так: [mM]*. Если требуется одновременно найти файлы, начинающиеся на буквы, идущие подряд в
алфавите, то можно задать диапазон. Например, под шаблон [m-pM-P]???.png подойдут все файлы с расширением png, имена которых состоят из четырех букв, причем первая буква m или n или o или p без учёта регистра.

Примеры команд на языке POSIX (Bourne) shell:
 cat * >concat	# Конкатенирует все файлы в текущем каталоге в один

  rm *.???	# Удаляет все файлы в текущем каталоге, имеющие суффикс из трех символов

Шаблоны в СУБД 
В программах управления базами данных, например SQL, вместо * используется знак процента %, вместо ? знак подчёркивания _. В Microsoft Access, точнее, в их скриптовых языках, символы-джокеры могут быть использованы в выражениях «LIKE».

Пример шаблонов

Регулярные выражения 

В регулярных выражениях концепция символов-джокеров получила дальнейшее развитие. В них есть специальные обозначения не только для одного («.») и любого количества (квантификатор «*») символов, но и различных классов символов (например, пустые символы «\s»), альтернативных выражений ("|") и многое другое.

Назначение шаблонов 
Иногда при работе с файлами необходимо или возможно указывать только часть их имени или расширения. Это делается, например, для того, чтобы в параметрах программы не называть полностью имена всех файлов, над которыми производится операция, а выделить их в группу по какому-нибудь признаку (заметим, что некоторые программы работают не с единичными файлами, а с группой). Также бывает необходимо найти файл или файлы, у которых неизвестны полное имя и/или расширения. Для этих целей используют так называемые шаблоны.

Командные оболочки Linux (shell, bash и др.), а также различные языки
программирования позволяют выделять (искать) из множества имен файлов и каталогов определенные группы посредством использования так называемых шаблонов имен файлов. С шаблоном командная оболочка сравнивает очередной файл, и если он «вписался» в этот шаблон, то будет учтен, если нет — то будет пропущен. Грубо, шаблон можно сравнить с некой коробкой, в которую влезет не каждый предмет и не только из-за размеров, но и из-за несовпадения изгибов коробки и предмета.

В оболочке bash шаблоны используются совместно со многими командами. Например, ls (просмотр каталогов), cp (копирование файлов), find (поиск файлов) и др. Однако командам передается не шаблон, а уже подошедший под него файл (группа файлов). Определением подходящих под шаблон объектов занимается сама командная оболочка.

См. также 
 Символы-джокеры
 Регулярные выражения
 Язык поисковых запросов Яндекса
 Язык поисковых запросов Google

Ссылки 
 Как использовать маски поиска
 shwild: Shell-compatible wildcards (C/C++)

Сопоставление с образцом
Интерфейс командной строки